Das Winnipeg National Bank Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Juli 2018 in Winnipeg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 97 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 85 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 94 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Winnipeg